Vysoká Pec ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Vysoká Pec u Jirkova (Hohenofen), Gemeinde im Okres Chomutov
 Vysoká Pec u Nejdku (Hochofen), Gemeinde im Okres Karlovy Vary
 Vysoká Pec, Ortsteil der Gemeinde Bohutín im Okres Příbram
 Vysoká Pec (Hochofenhäuseln), Ortslage der Stadt Mariánské Lázně im Okres Cheb